Анисимовка — топоним в России:

Реки 
 Анисимовка — река в России, протекает в Свердловской области.

Населенные пункты 
 Анисимовка — исчезнувший посёлок в Суетском районе Алтайского края
 Анисимовка — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Анисимовка — село в Карасукском районе Новосибирской области.
 Анисимовка — село в Шкотовском районе Приморского края
 Анисимовка — хутор в Кашарском районе Ростовской области.
 Анисимовка — деревня в Ялуторовском районе Тюменской области.

См. также 
 Анисимов
 Анисимово
 Анисимовская